Mielnik ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Mielnik (Bystrzyca Kłodzka), Niederschlesien
 Mielnik (Lipiany), Westpommern
 Mielnik (Powiat Siemiatycki), Podlachien, Sitz der Gmina Mielnik
 Mielnik (Wielkie Oczy), Karpatenvorland